Ignacy Wyssogota Zakrzewski (1745–1802) – prezydent Warszawy w 1792 i 1794
 Ignacy Zakrzewski (ur. ok. 1758) – kasztelan bydgoski, poseł na Sejm Czteroletni
 Ignacy Zakrzewski (1823–1889) – historyk, heraldyk, wydawca źródeł, pruski wojskowy
 Ignacy Zakrzewski – brat Eustachego i Szymona, rotmistrz wielkopolski konfederacji barskiej, według podania nekrologu dożył 97 lat
 Ignacy Zakrzewski (1865-1932) – fizyk